Сра́ка ( — сорока) — словенская фамилия.

Носители фамилии 
 Срака, Раша (род. 1979) — словенская дзюдоистка, призёр чемпионата мира и Европы.
 Срака, Штефан (род. 1958) — словенский хоккеист на траве и тренер.

Другие значения 

 Срака — просторечное название ягодиц.
 Срака (чаще срачица) — старославянское название сорочки.

Примечания